Carell ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Heinz Carell (1893 oder 1895–1958), deutscher Bühnen- und Filmschauspieler, Autor sowie Hörspiel- und Synchronsprecher
 Lianella Carell (1927–2000), italienische Schauspielerin
 Paul Carell (eigentlich: Paul Karl Schmidt; 1911–1997), deutscher Nationalsozialist (SS-Obersturmbannführer), Pressesprecher, (Buch-)Autor und Journalist
 Steve Carell (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Thomas Carell (* 1966), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Carrell
 Carel
 Karell
 Carrel (Begriffsklärung)
 Charell